Мая Георгиева може да се отнася за:
 Мая Георгиева (волейболистка) (р. 1955), българска волейболистка
 Мая Георгиева (гимнастичка) (р. 1962), българска гимнастичка